Taguatinga (Federaal District), bestuurlijk gebied in het Federaal District
Taguatinga (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins